Ломжинский повят () — повят (район) в Польше, входит как административная единица в Подляское воеводство. Центр повята — город Ломжа (в состав повята не входит). Занимает площадь 1353,93 км². Население — 51 521 человек (на 30 июня 2015 года).

Административное деление

Демография 
Население повята дано на 30 июня 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница повята

Поветы Подляского воеводства
Ломжинский повет